Abanilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Abanilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abanilla är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Abanilla sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Abanilla. Runt Abanilla är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Orihuela,  km sydost om Abanilla. Trakten runt Abanilla består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i regionen Murcia